What's Up?, canção de 4 Non Blondes lançada em 1993;
What's Up, Doc?, filme de 1966;
What's Up, Tiger Lily?, musical de 1972;
What's Up, série de televisão sul-coreana de 2011;

Desambiguação